Бикон има више значења:
 Бикон (Њујорк)
 Бикон (Ајова)